ISO 3166-1, onder andere voor internetdomeinen;
 Landnummers voor telefonie;
 Landcodes voor voertuigen;
 Landcodes voor vliegtuigen;
 FIFA-landcodes voor het voetbal;
 IOC-landcodes voor de Olympische Spelen;
 Historische IOC-landcodes.